Oyama kan syfta på:

Geografi

Japan 

 Oyama, stad, Tochigi prefektur,

Mexiko 

 Oyama, Mexiko, Tamaulipas, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar